Guatimozín puede referirse a:

 Guatimozín, nombre dado por los españoles a Cuauhtémoc, último gobernante azteca de Tenochtitlán;
 Guatimozín, localidad de la Argentina;
 Guatemotzin, ópera de Aniceto Ortega de Villar sobre Guatimozín;
 Guatimozín, novela de la poetisa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda.